Плютеус:
 Плютей, или Плютеус, или Плутеус () — род грибов семейства Плютеевые.
 Плютеус, или Плутеус — личинка иглокожих.